Cosmópolis, een gemeente in Brazilië
 Cosmopolis (film), een film uit 2012
 Cosmopolis (platenlabel), een platenlabel
 Cosmopolis (vub), een academische onderzoeksgroep verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel
 Cosmopolis (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington